Pringi kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Estland:

Pringi (Viimsi) - plaats in de gemeente Viimsi, provincie Harju
Pringi (Otepää) - plaats in de gemeente Otepää, provincie Valga